Артур Лавридж (; 28 мая 1891, Пенарт, Великобритания — 16 февраля 1980, Остров Святой Елены, Великобритания) — британский биолог и герпетолог, исследователь Африки (преимущественно Танзании) и Новой Гвинеи. Дал имена нескольким описанным им видам гекконов.

Биография 
Родился в Пенарте. Естествознанием интересовался с детства. Работал в музеях, затем участвовал в Первой мировой войне. В последние годы жил на Острове Святой Елены, где умер и был похоронен. Был женат на Мэри Виктории Слоан (ум. 1972), имел сына.

Память 
В его честь названы виды и подвиды животных: Afroedura loveridgei, Anolis loveridgei, Atractus loveridgei, Elapsoidea loveridgei, Emoia loveridgei, Gongylophis colubrinus loveridgei, Philothamnus nitidus loveridgei, Typhlops loveridgei Gulella loveridgei van Bruggen, 1995 и Ptychotrema loveridgei Van Bruggen, 1990

Таксоны, описанные Лавриджем 
Амфибии: , 

Рептилии: , , ,  Gekkonidae

Избранная библиография 
 Allen, G. M. & Loveridge A.  Mammals from the Uluguru and Usambara Mountains, Tanganyika Territory in Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol 38, No 9, Boston, 1927.
 Barbour, T. & Loveridge, A, A comparative study of the herpetological faunae of the Uluguru and Usambara mountains, Tanganyika territory with descriptions of new species in Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Vol. L, No. 2, 1928.
 Coward T. A, Observations on the Nesting Habits of the Palm Swift (Tachornis parva, Licht) made by Mr Arthur Loveridge in German East Africa in Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society, Session 1916—1917, Vol 61, Part II, Manchester, 1917.
 Gans, Carl, In Memoriam: Arthur Loveridge in Herpetologica, Vol 37, No. 2, 1981.
 Green, A. A. (editor), Obituary: The Late Professor Arthur Loveridge in St. Helena News Review, Vol XII, No. 2098, 22 February 1980.
 Loveridge A.  East African Reptiles and Amphibians in the United States National Museum : United States National Museum: Bulletin 151, Washington, Smithsonian Institution, 1929.
 Loveridge A.  Field Notes on Vertebrates Collected by the Smithsonian-Chrysler East African Expedition of 1926 in Proceedings of the United States National Museum, Vol 73, Article 17, No 2738, Washington, 1928.
 Loveridge A.  Forest Safari, London, Lutterworth Press, 1956.
 Loveridge A.  I Drank the Zambezi, London, Lutterworth Press, 1953.
 Loveridge A.  A List of the Amphibia of the British Territories in East Africa (Uganda, Kenya Colony, Tanganyika Territory and Zanzibar), Together with Keys for the Diagnosis of the Species in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1930.
 Loveridge A.  A List of the Lizards of British Territories in East Africa (Uganda, Kenya Colony, Tanganyika Territory, and Zanzibar) With Keys for the Diagnosis of the Species in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge A. The Lizards of Tanganyika Territory, Dar es Salaam, The Government Printer.
 Loveridge A. Many Happy Days I’ve Squandered, London, Robert Hale, 1949 .
 Loveridge A. Notes on East African Birds (Chiefly Nesting Habits and Endo-Parasites), Collected 1920—1923 in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge, A.Notes on East African Lizards Collected 1920—1923, with the Description of Two New Races of Agama Lionotus in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge A. Notes on East African Mammals, Collected 1915—1922 in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge A. Notes on East African Mammals, Collected 1920—1923 in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge A. Notes on East African Scorpions and Solifugae, Collected 1916—1923 in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1925.
 Loveridge A. Notes on East African Snakes, Collected 1918—1923 in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge A. Notes on East African Tortoises, Collected 1920—1923, with the Description of a New Species of Soft Land Tortoise in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1923.
 Loveridge A. Notes on the Three British Ophidia in Transactions of the Cardiff Naturalists' Society, Vol XLVI, Cardiff, 1913.
 Loveridge A. On Natrix Olivacea (Peters), From Pemba Island, and Other Notes on Reptiles and A. Muraenid Fish in Proceedings of the Zoological Society of London, London, 1925.
 Loveridge A. Preliminary Description of a New Tree Viper of the Genus Atheris from Tanganyika Territory in Proceedings of the New England Zoological Club, Vol XI, 1930.
 Loveridge A. Rambles in Search of Frogs in Equatoria in Harvard Alumni Bulletin, Cambridge, 1935.
 Loveridge A. Reptiles of the Pacific World (re-edition in 1946 and reimprint in 1957), 1945.
 Loveridge A. A Scientist’s Trip to Eastern Africa in Harvard Alumni Bulletin, 30 October 1930, Cambridge, 1930.
 Loveridge A. A Serpent-Seeking Safaria in Equatoria in The Scientific Monthly, Vol L & LI, June & July 1940, New York, 1940.
 Loveridge A. The Snakes of Tanganyika Territory, Dar es Salaam, The Government Printer.
 Loveridge A. Tomorrow’s a Holiday, London, Robert Hale, 1951.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Работы А. Ловериджа

Биологи Великобритании
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Стипендиаты Гуггенхайма